NSU est un sigle qui est utilisé par différentes entités : 
 NSU, NSU Motorenwerke AG, entreprise allemande fondée en 1873 et spécialisée dans la fabrication de motocyclettes et d'automobiles.
 NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, groupe terroriste allemand d'extrême droite.